Soumaré est un nom de famille notamment porté par : 
 Abdoulaye Soumaré (1905-1964), militaire, premier chef d’État-major général des armées du Mali
 Ali Soumaré (1980-), homme politique français
 Boubakary Soumaré (1999-), footballeur français
 Cheikh Hadjibou Soumaré (1951-), Premier ministre du Sénégal de 2007 à 2009
 Issa Soumaré (2000-), footballeur sénégalais
 Myriam Soumaré (1986-), athlète française
 Oumou Soumaré, femme politique malienne

Patronyme africain